Cocker spaniel amerykański
 Cocker spaniel angielski